Сегура (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гойерри. Занимает площадь 9,22 км². Население — 1455 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 48 км. Город основан в 1256 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Segura / Segurako Udala
 Segura en Google Maps

Муниципалитеты Гипускоа